Europeiska cupvinnarcupen i fotboll 1997/1998 vanns av Chelsea från England efter finalvinst med 1–0 över Stuttgart från Tyskland. Finalen spelades på Råsunda i Stockholm i Sverige. Detta var andra gången Chelsea vann turneringen.

Kvalomgång

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final 

Anmärkningslista

Källor

Fotnoter

Externa länkar

1997 i Europa
1998 i Europa
Fotbollssäsongen 1997/1998
1997/1998